

Шевії (Луаре) — муніципалітет у департаменті Луаре
 Шевії-Ларю — муніципалітет у департаменті Валь-де-Марн

Шевії — громада в кантоні Во